Sezóna 2010/2011 byla 72. sezónou Norské ligy. Mistrem se stal tým Sparta Sarpsborg.

Základní část

Play off

Čtvrtfinále 
 Sparta Sarpsborg – Rosenborg IHK 4:0 (8:0, 5:3, 6:0, 4:0)
 Stavanger Oilers – Frisk Asker 4:1 (2:1, 2:6, 6:1, 8:4, 5:2)
 Vålerenga Ishockey – Lørenskog IK 1:4 (4:3 P, 1:3, 1:2 P, 1:5, 2:5)
 Storhamar Dragons – Lillehammer IK 1:4 (9:1, 1:2 P, 2:5, 1:6, 1:3)

Semifinále 
 Sparta Sarpsborg – Lillehammer IK 4:1 (3:1, 1:5, 4:2, 2:1, 3:0)
 Stavanger Oilers – Lørenskog IK 4:2 (2:1, 3:4 P, 2:3, 5:2, 7:0, 3:2 P)

Finále 
 Sparta Sarpsborg – Stavanger Oilers 4:1 (6:1, 0:5, 3:1, 3:0, 3:0)

Baráž 

Norská liga ledního hokeje
Lední hokej v roce 2010
Lední hokej v roce 2011